; более известен под именем  — японский актёр и певец.

Карьера 

В 2008 году стал финалистом прослушиваний, организованных компанией Amuse к своему 30-летнему юбилею, и ежегодного конкурса Junon Superboy Contest журнала «JUNON». Уже в следующем году дебютировал как актёр в сезоне «Камен Райдер Дабл» сериала «Kamen Rider».

В 2018 году за роль в фильме Wilderness: Part One получил несколько наград, в том числе премию Японской киноакадемии.

Кроме того, известен как музыкант, альбомы Масаки Суды занимали третью строчку в чарте Billboard Japan.

Также является одним из ведущих ночного радиошоу All Night Nippon.

Личная жизнь 
15 ноября 2021 года было объявлено, что Масаки Суда женился на японской актрисе Нане Комацу. По сообщениям, они начали встречаться в марте 2020 года и начали жить вместе с июня 2021 года.

Фильмография

Фильмы

Телесериалы

Дискография

Студийные альбомы 
 Play (2018)
 Love (2019)
 Collage (2022)

Мини-альбомы 
 Green Boys (2017)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Актёры Японии
Родившиеся в 1993 году
Персоналии по алфавиту
Родившиеся 21 февраля